Gerald Wellesley kan syfta på:

* 
 Gerald Wellesley, 7:e hertig av Wellington (1885–1972), brittisk peer